Боливар () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1794 году пресвитером Доминго Белисарио Гомесом.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 75 километров к юго-западу от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1770 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Боливар граничит на северо-востоке с территориями муниципалитетов Сукре и Ла-Вега, на северо-западе — с муниципалитетом Патия, на западе — с муниципалитетом Меркадерес, на юго-западе — с муниципалитетом Флоренсия, на юго-востоке — с муниципалитетом Санта-Роса, на востоке — с муниципалитетами Сан-Себастьян и Альмагер, на юге — с территорией департамента Нариньо. Площадь муниципалитета составляет 755 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 44 611 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,8 % от населения Боливара, женщины — соответственно 49,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 88,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 6 %; индейцы — 5,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 83,8 %.

Экономика 
Большинство населения занято в сельском хозяйстве.

52,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 39,6 % — предприятия сферы обслуживания, 5,3 % — промышленные предприятия, 2,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука